Cuestas ist der Familienname der folgenden Personen:
 Juan Lindolfo Cuestas (1837–1905), uruguayischer Politiker
 Martín Cuestas (* 1986), uruguayischer Langstreckenläufer
 Nicolás Cuestas (* 1986), uruguayischer Langstreckenläufer